Вале́рий Ю́рьевич Ша́ньшин (, Ош, Киргизия) — российский, ранее советский, шахматный композитор; международный гроссмейстер (2007), международный арбитр по шахматной композиции (1998). Раклист высшего разряда.

С 1978 года опубликовал свыше 520 задач и этюдов, преимущественно двухходовки, из них бо́льшая часть отмечена отличиями. На конкурсах завоевал свыше 200 призов и призовых мест, в том числе более 70 первых. Чемпион мира 1989—1992 годов (4-й WCCT) в составе команды СССР, чемпион мира 2005—2008 годов (8-й WCCT), 2012—2013 годов (9-й WCCT) и 2016—2017 годов (10-й WCCT) в составе команды России. По итогам отбора в Альбомы ФИДЕ (до 2015) имеет 102,25 балла.

Задачи 

Иллюзорная игра: 
1…Лf6 2.Лс3#, 1…Cf6 2.Kb6#.

Ложный след: 
1.Cf6? угроза 2.Лc3# (Kb6?), 
1…C:f6 2.Фc7#, 1…ab 2.Kb6#, 
но 1…Ф:е3!

Решение: 
1.Лf6! угроза 2.Kb6# (Лc3?), 
1…Л:f6 2.Фe4#, 1…Л:e2 2.Лc3#.

Антидуальный выбор угроз, перекрытия Гримшоу, Новотного, тема псевдо ле Гранд, нестандартные формы тем Рухлиса и Ханнелиуса. 

1.e8Ф? угроза 2.Kf5#, 
1…Kc~ 2.Ф:a4#, 1…K:e5 2.Ф:e5#, 
но 1…Kb4!

1.Cg7? угроза 2.Kf5#, 
1…Kc~ 2.e6#, 1…K:e5 2.C:e5#, 
но 1…Лс4!

1.e6! угроза 2.Лd5#, 
1…Kc~ 2.Cg7#, 1.Ke5 2.Kf5#.

Темы Загоруйко, Салазара, Домбровскиса.

Примечания

Литература 
 Шаньшин В. Ю. Избранные задачи. 1978—1989. / ред. С. Кириличенко. — Ош—Николаев: Проблеміст Прибужжя, 2000.

Ссылки 
 



Шахматные композиторы по алфавиту
Гроссмейстеры по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции
Спортсмены Тулы